Vladimir Komarov (botanicus) (Vladimir Leontjevitsj Komarov), Russisch botanicus (1869-1945)
 Vladimir Komarov (componist), Russisch componist (geboren 1940)
 Vladimir Komarov (kosmonaut) (Vladimir Michajlovitsj Komarov), Russisch ruimtevaarder (1927-1967)
 Vladimir Komarov (schaatser) (Vladimir Dmitrijevitsj Komarov), Russisch schaatser (geboren 1949)